Татьяна Юрьевна Щеглова (род. 4 сентября 1967, Калинин, Тверская область) — русский писатель, поэт, член Союза писателей России с 2007 года, член Союза журналистов России.

Биография 
Родилась 4 сентября 1967 года в городе Калинине Тверской области. Завершила обучение по классу фортепиано в Липецком музыкальном училище, затем окончила обучение на факультете журналистики Воронежского государственного университета. Длительный период времени занималась журналистикой в местных средствах массовой информации. В Советский период вступила в Союз журналистов. В последние годы трудится на должности заместителя директора муниципального учреждения «Липецкий Дом музыки».

Её статьи постоянно публикуются в областных газетах, очень часто её сочинения можно встретить на страницах регионального литературного журнала «Петровский мост».

Рано начала заниматься писательской деятельностью. В пятнадцать лет она стала сочинять стихи и рассказы. В 1996 году в свет вышла её первая книга стихотворений «Мой месяц март». Её первый роман «Без нот» был написан в 2000 году, но издан только в 2007 году, тогда и попал лонг-лист национальной литературной премии «Большая книга». Её новый сборник сказок и рассказов вышел в свет в 2008 году и назывался «А ведь могло быть и так…», в 2012 году появилась книга «Примите удобную позу», основу которой составили одноимённая бизнес-новелла, рассказы и повесть, в 2014 году — сборник рассказов «Лики любви».

Проза Татьяны Юрьевны издается и за границей. В Нью-Йорке, в 2012 году, в литературном журнале «Слово\Word» (№ 75) в англоязычной версии и на русском языке была напечатана повесть «Ночь светла». В 2013 году в Германии была издана книга «Ночь светла», сюда вошли рассказы, а также три повести.

С 2007 года является членом Союза российских писателей. С 2010 года в региональном отделении Союза российских писателей она является ответственным секретарём . В настоящее время автор регионального литературного журнала «Петровский мост» и заместитель директора МУ «Липецкий Дом музыки».

Проживает в городе Липецке.

Награды 
 2017 год — почетная грамота управления культуры и туризма Липецкой области,
 2010 год — лауреат литературной премии им. А. П. Чехова Московской городской организации Союза писателей России,
 2017 год — обладатель медали Ивана Бунина Московской областной организации Союза писателей России,
 2018 год — благодарность главы администрации Липецкой области,
 2020 год — лауреат городской литературной премии им. А. Липецкого за книгу прозы, включившую роман «Барин XXI века» и повесть «Падал снег».
 2021 год — лауреат национальной литературной премии «Золотое перо Руси» в номинации «Духовность» за книгу «Дорога к Храму».

Произведения 
 Мой месяц март: стихи. — Липецк, 1996 год — 64 с.
 Без нот: [роман, рассказы]. — Липецк, 2007 год — 353 с.
 А ведь могло быть и так…: рассказы и сказки. — Липецк, 2008 год — 206 с.
 Примите удобную позу: бизнес-новелла, повесть, рассказы. — Воронеж, 2012 год — 353 с.
 Лики любви: повести, новелла, рассказы. — Воронеж, 2014 год — 165 с.
 Ночь светла: повести, рассказы. — Дюссельдорф, 2014 год — 196 с.
 Тем, кто меня любил: повести, рассказы. — Липецк, 2015 год — 317 с.
 Михайлов день: сугубо русский роман. — Дюссельдорф: ZA-ZA Verlag, 2015 год — 151 с.
 Дорога к храму: [сборник статей и очерков]. — Воронеж: Новый взгляд, 2019 год — 281 с.
 Барин XXI века: роман. «Падал снег»: повесть. — Москва: Союз российских писателей, 2020 год — 286 с.
 Авиаторы света: Повести и рассказы. - Москва: У Никитских ворот, 2022.- 216 с.

Примечания

Литература 
 Владимиров А. Актуально и образно : о романе Татьяны Щегловой «Без нот» // Литературный Липецк. — 2007. — 21 сент. (№ 4). — С. 12.
 Талант из Липецка : Татьяна Щеглова с романом «Без нот» вошла в «длинный список» из 45 претендентов на нац. лит. премию «Большая книга» за 2007 год : [крат. информ.] // Труд. — 2008. — 30 апр. — 8 мая. — С. 13.
 Гармония и какофония 90-х: «Без нот» и «Искушение бездной» : [о твор. вечере Т. Щегловой и Т. Алексеевой в Липец. ОУНБ] // Липецкая газета: итоги недели. — 2011. — № 19 (2-8 мая). — С. 8.
 Проза о современных леди : [о твор. вечере Т. Щегловой в Липец. ОУНБ и о её сб. «Примите удобную позу»] / подгот. Э. Меньшикова [и др.] // Липецкая газета. — 2012. — 18 окт.
 Колесниченко Г. Музыка ее книг : [о твор. вечере Т. Щегловой в Липец. ОУНБ и о её сб. «Примите удобную позу»] // Липецкие известия. — 2012. — 24 окт. (№ 43). — С. 18.
 Слободской К. Такая разная жизнь: [о повести «Ночь светла»] // Петровский мост. — 2013. — № 1 (янв.-март) — С. 156—158. — (Критика и литературоведение).
 Татьянин день : [в лит. журн. «Слово» (Нью-Йорк) опубликована повесть «Ночь светла»] // Липецкая газета: итоги недели. — 2013. — № 2 (14-20 янв.). — С. 9.
 «Ночь светла» в Нью-Йорке: Липецк — Нью-Йорк (США) // Липецкая газета. — 2013. — 22 янв.
 Слободской К. Такая разная жизнь : [о повести «Ночь светла»] // Петровский мост. — 2013. — № 1 (янв.-март). — С. 156—158.
 Неверов И. Игра воображения и жизнь без игры : первый номер «Петровского моста»-2014 : городские против деревенских : [о публикациях липецких писателей в журн. «Петровский мост», в том числе о повести Т. Щегловой «Играя на диджериду»] // Липецкая газета. — 2014. — 26 апр. — С. 7.
 Время отсекать лишнее : об интеллигенции и новой России : [беседа с Т. Ю. Щегловой о кн. «Ночь светла», издан. в Германии] / записала Е. Курдюкова // Аргументы и факты. — 2014. — 13-19 авг. (№ 33). — Прил.: С. 3. — (АиФ-Липецк).
 Богословский Р. Тем, кто тебя полюбит : [о кн. «Тем, кто меня полюбит»] // Петровский мост. — 2
 В.Расторгуева В. С. Провинциальный текст русской литературы : Стальной Город и Человек : (по произведениям липец. писателей) // Научный диалог. — 2018. — № 12. — С. 220.
 Двуреченская Т. Посмотрите, как падает снег… : заметки о творчестве Татьяны Щегловой // Петровский мост. — 2018. — № 4 (окт.-дек.) — С. 173—175. — (Критика и литературоведение).
 «У всех у нас одна задача: искать не справедливости, а милосердия» : [интервью] / беседовала С. Твердохлебова // Житье в Липецке. — 2019. — 2 апр. (№ 14) — С. 14. — (Жизнь замечательных липчан).
 «Нас всех друг другу посылает Бог» : в Липецком Доме музыки прошла презентации книги Т. Щегловой «Дорога к храму» : интервью с автором // Липецкая газета: итоги недели. — 2019. — № 48 (18-24 нояб.). — С. 24-27.
 Демчева Н. Лишь тихие слезы покаяния… : о новой книге Татьяны Щегловой [«Дорога к храму»] // Петровский мост. — 2020. — № 1. — С. 177—178
 Розенфельд И. Репортаж для верующих и неверующих : [о сб. «Дорога к храму»] // Липецкая газета. — 2020. — 7 февр. — С. 6.
 Печурова В. «Не мы Господа выбираем, а Господь нас призывает» : интервью с Т. Щегловой // Липецкие известия. — 2020. — 27 мая (№ 22). — С. 13
 Печурова В. На грани документалистики и беллетристики // Газета Первый номер. — 2020. — 1 июня (№ 20). — С. 20-21.
 Двуреченская Т. «… И все устремления души» : о книге Татьяны Щегловой «Барин XXI века» // Петровский мост. — 2020. — № 3 (июль-сент.) — С. 147—148. — (Книжная полка).
 Розенфельд, И. Про барина и генерала : [о романе «Барин XXI века» липец. писательницы Т. Щегловой] // Липецкая газета. — 2021. — 13 янв. (№ 4) — С. 24. — (Творчество).
 Щеглова Татьяна Юрьевна
 Татьяна Щеглова
 Интервью Татьяны Щегловой

Выпускники Воронежского государственного университета
Члены Союза писателей России
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза журналистов России